Urbanus (gênero), classificação de um tipo de borboleta bastante difundido.

Pessoas 
Urbanus, pseudônimo de um belga.
Urbanus Rhegius, reformador protestante.
Urbano (usurpador romano), com nome em latim Urbanus, foi um usurpador que tentou derrubar Aureliano, em 271.

Outros 
Busscar Urbanus, modelo de ônibus

Desambiguações de epônimos